Nanteuil peut désigner :

Patronyme

Famille Lebœuf 
 Célestin-François Nanteuil-Lebœuf dit Célestin Nanteuil (1813-1873), peintre, graveur et illustrateur français (frère cadet de Charles-François Lebœuf, dit Nanteuil)
 Charles-François Lebœuf dit Nanteuil (1792-1865), artiste sculpteur, (frère ainé de Célestin Nanteuil)
 Georges Lebœuf-Nanteuil dit Georges Nanteuil (1870-1918), dramaturge français 
 Paul Célestin Louis Lebœuf dit Paul Nanteuil (1837-1901), peintre français

Autres homonymes
 Denis Clerselier, dit Nanteuil, acteur du 
 Robert Nanteuil (1623-1678), peintre français du 
 Charles Nanteuil (1775-1870) : dramaturge français 
 Jacques Nanteuil (1878-1967), poète et critique littéraire français du

Toponyme
 Nanteuil, commune française des Deux-Sèvres
et aussi :
Nanteuil-Auriac-de-Bourzac, commune française de la Dordogne
Nanteuil-en-Vallée, commune française de la Charente
Nanteuil-la-Forêt, commune française de la Marne
Nanteuil-la-Fosse, commune française de l'Aisne
Nanteuil-le-Haudouin, commune française de l'Oise, où se trouvait le château de Nanteuil. 
Nanteuil-lès-Meaux, commune française de Seine-et-Marne
Nanteuil-Notre-Dame, commune française de l'Aisne
Nanteuil-sur-Aisne, commune française des Ardennes
Nanteuil-sur-Marne, commune française de Seine-et-Marne
Vichel-Nanteuil, commune française de l'Aisne
Nanteuil, lieu-dit à Huisseau-sur-Cosson, où se trouve le château de Nanteuil

Littérature
 Tristan de Nanteuil, chanson de geste française du .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme